Bergon ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Bergon (1912–2006), französische Ordensschwester und Gerechte unter den Völkern
 Paul Bergon (1863–1912), französischer Fotograf, Musiker und Naturwissenschaftler